Vinyoles és una masia de Sant Pere de Torelló (Osona) protegida com a Bé Cultural d'Interès Local.

Descripció 
Vinyoles és una casa aïllada, de planta rectangular, coberta amb una teulada a quatre vessants, que actualment està habitada.

Història 
En el  existien dos masos amb el mateix nom: Vinyoles de Munt i Vinyoles de Baix.

El seu topònim ("Vinnoles en llatí vulgar) fa referència a antics cultius de vinya, dels quals en parlem documents del .

Referències 

Patrimoni monumental de Sant Pere de Torelló
Masies de Sant Pere de Torelló